Sărățeni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Sărățeni (Ialomița)
 Sărățeni (Mureș)